Il 28 e 29 marzo 2010 (con ballottaggio l'11 e 12 aprile) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Albano Laziale

Grottaferrata

Tivoli

Latina

Fondi

Minturno 

Lazio
2010